Sergei Nikolayevich Novitski (en ), né le  à Moscou, est un patineur russe. Sa partenaire en danse sur glace est Jana Khokhlova, avec laquelle patine depuis . 

Lors des Championnats du monde 2008, il obtient sa seule médaille planétaire en prenant le bronze. En 2009, il remporte le titre européen et gagne à domicile la Coupe de Russie.

Aux Jeux olympiques, il a réalisé sa meilleure performance à Vancouver en 2010 avec une neuvième place. Il s'agissait de sa dernière compétition majeure au niveau mondial.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec sa partenaire Jana Khokhlova

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Naissance à Moscou
Naissance en mai 1981
Naissance en RSFS de Russie
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010